Bulik ist der Familienname folgender Personen:

 Cynthia Bulik (* 1960), Professorin für Essstörungen
 Walter Bulik (1933–2007),  deutscher Fußballspieler